Vršovice (Praag), een wijk van de Tsjechische hoofdstad Praag
 Vršovice (okres Louny), een Tsjechische gemeente
 Vršovice (okres Opava), een Tsjechische gemeente